«Збро́ёвка» () — футбольный клуб из города Брно, выступающий в Первой Лиге, высшем по силе футбольном дивизионе Чехии.

Прежние названия 
 1913 — СК Жиденице ()
 1947 — СК Зброёвка Жиденице Брно ()
 1948 — Сокол Зброёвка Жиденице Брно ()
 1951 — Сокол Зброёвка Брно ()
 1953 — ДСО Спартак Зброёвка Брно ()
 1956 — ТЕ Спартак ЗЯШ Брно ()
 1968 — ТЕ Зброёвка Брно ()
 1990 — ФК Зброёвка Брно ()
 1992 — ФК Боби Брно ()
 1994 — ФК Боби Брно Унистав ()
 1997 — ФК Боби-спорт Брно ()
 2000 — ФК Ставо Артикель Брно ()
 2004 — 1. ФК Брно  ()
 2010 — ФК Зброёвка Брно ()

Участие в европейских турнирах 

 3-кратный участник розыгрыша Кубка Митропы.
 участник Кубка чемпионов в сезоне 1978/79. Клуб выбыл во 2-м раунде.
 2-кратный участник розыгрыша Кубка обладателей кубков. Наивысшее достижение — 1/4 финала в сезоне 1960/61 (уступил загребскому «Динамо»)
 3-кратный участник розыгрыша Кубка УЕФА. Наивысшее достижение — 1/4 финала в сезоне 1979/80 (проиграл западногерманскому «Айнтрахту» из Франкфурта-на-Майне)
 5-кратный участник розыгрыша Кубка Интертото. Наивысшее достижение — полуфинал в сезоне 2003/04

Выступление в чемпионате и Кубке Чехии

Достижения 
 Чемпион Чехословакии: 1977/78
 Серебряный призёр чемпионата Чехословакии: 1979/80
 Бронзовый призёр чемпионата Чехословакии (4): 1934/35, 1937/38, 1945/46, 1978/79
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии: 1994/95

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии
 Официальный сайт Второй лиги

ФК «Зброёвка»
Zbrojovka Brno
Футбольные клубы Чехии